In 1987 werd het toernooi om de Davis Cup  voor de 76e keer gehouden. De Davis Cup is het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt georganiseerd.

Zweden won voor de 4e keer de Davis Cup door in de finale India met 5-0 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de regionale groep.

België verloor de eerste wedstrijd en komt daardoor ook volgend jaar uit in de regionale groep

Nederland 

Nederland speelt in de regionale groep.

Nederland was succesvol in de eerste wedstrijd, maar verloor de volgende wedstrijd. Hierdoor promoveerde het niet, maar behaalde het een plek in de hoogste regionale groep in het volgend jaar (de regionale groep werd in tweeën gesplitst na dit seizoen).